Хотерань () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Винжулец.
 Хотерань () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Феркашеле.